2. ŽNL Zadarska u sezoni 2013./14. je predstavljala drugi stupanj županijske lige u Zadarskoj županiji, te ligu petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. Sudjelovalo je 11 klubova, a prvak je bio Zemunik iz Zemunika Donjeg.

Sustav natjecanja 
Jedanaest klubova je igralo dvokružnim liga-sustavom (22 kola, 20 utakmica po klubu).

Ljestvica 

 Izvori: 
 ŽNS Zadarska

Povezani članci 
 1. ŽNL Zadarska 2013./14.

Izvori 

2013-14
Zadarska-2